Heiligensee steht für:

 Heiligensee (See), einen See im Berliner Bezirk Reinickendorf
 Berlin-Heiligensee, einen Ortsteil im Berliner Bezirk Reinickendorf
 Naturschutzgebiet Heiligensee und Hütelmoor in der Rostocker Heide

Siehe auch:
 Der Fischer vom Heiligensee (1955), ein Film von Hans H. König
 Heiliger See